Мелик Аслан-бек Меликеганян (, 1787—1832) — наиб Дизакского магала.

Биография 
Мелик-Аслан, считаясь старшим в роду армянских меликов Дизакских, являлся наибом Дизакского магала и служил минбаши при последнем Карабахском хане Мехти-Кули-хане (1806—1822). Согласно «Ведомости с деревень Карабахского магала Дизак, управляемого меликом Асланом», под его управлением находились деревни Замзур, Сур, Тагасир, Кошбек, Туг, Гагяги, Хозабирт, Мамат-Азор, Гямряпоч, Кюгюль, Булутан, Джуварлы.  «По описям 1823, 1832, 1848—1849, 1863 гг. все главные члены рода (имеется в виду потомки Мелик Аслана и его братьев — А. Ч.) показаны среди беков», то есть имели бекское достоинство.

Мелик Аслан-бек скончался в 1832 году. Похоронен на кладбище в Туге.

Семья 
Cыновья Мелик Аслан-бека: Ширин-бек, Фархад-бек, Али Кули-бек, Фиридун-бек, Аббас-бек и Ага-бек.

См. также 
 Карабахское ханство
 Дизакский магал
 Мелик-Асланов, Фархад-бек Мелик Аслан-бек оглу
 Мелик-Асланов, Худадат-бек Ага оглы

Примечания 

Азербайджанская аристократия
Мелики Дизака
Мелик-Аслановы
Наибы